Tschiedel ist der Familienname folgender Personen.

 Hans Jürgen Tschiedel (* 1941), deutscher Klassischer Philologe
 Jens Tschiedel (* 1968), deutscher Fußballspieler
 Marie Karoline Tschiedel (1899–1980), österreichische Fotografin
 Matthias Tschiedel (* 1958), deutscher Kameramann